

Patronyme 

 Frédéric Bastiat (1801-1850), économiste, homme politique et polémiste libéral français ;
 Jean-Pierre Bastiat (1949-2021), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 

 Rue Frédéric-Bastiat, voie française du  parisien.

Autres 
 Prix Bastiat, prix journalistique.